La famille De ou Van Ruymebeke est une famille belgo-française dont :

Douglas De Ruymbeke (1894-1977), footballeur belge, frère de Paul, Joseph et Gaston
Joseph De Ruymbeke (1900-1928), footballeur belge, frère de Douglas, Paul et Gaston
 Paul dit Bobby De Ruymbeke (1898-1963), footballeur belge, frère de Douglas, Joseph et Gaston 
André Van Ruymbeke (1921-2012), résistant, haut fonctionnaire et dirigeant français d'entreprise, fils de Paul 
Renaud Van Ruymbeke (né en 1952), magistrat français, fils d'André
Bertrand Van Ruymbeke (né en 1962), historien français, fils d'André
 Gaston de Ruymbeke (1903-1992), footballeur belge, frère de Douglas, Bobby et Joseph 

À noter que les quatre frères jouèrent à l'Olympique de Marseille.

Famille française
Famille belge